Внеземелье (от «вне  Земли») — космическое пространство, доступное для пилотируемых космических кораблей; термин широко используется в фантастике.
  «Внеземелье» — одно из названий фильма «Чужбина»
 Внеземелье (проект)
 Внеземелье (общественное объединение)
 Звёзды Внеземелья (конкурс)